Карл VI Безумный — король Франции (1380—1422).
 «» — опера Фроманталя Галеви по либретто Жермена и Казимира Делавинь (Опера Ле Пелетье, 1843).
 Карл VI Габсбург — император Священной Римской империи (1711—1740)